Döhrings ist ein deutscher Ortsname:
 Döhrings, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, ab 1946: Derschawino, untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Döhrings, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, ab 1945: Dobroszewo, dann: Suliki, Weiler im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen